Tubiclava är ett släkte av nässeldjur. Tubiclava ingår i familjen Oceanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Tubiclava